XIII Чемпионат мира по бразильским шашкам среди мужчин 2016 проходил с 22 по 30 сентября под эгидой ФМЖД и бразильской конфедерацией шашек одновременно с чемпионатом Америки по международным шашкам. Первоначально планировалось провести оба чемпионата в Агуас-ди-Линдоя, Бразилия, но затем организаторы перенесли их в Сан-Паулу. 6 участников получали право участвовать в World Mind Games-2017.

Чемпионом мира стал Александр Георгиев, второе место занял Мартин Долфинг, третье — Александр Шварцман.

Регламент 
Чемпионат в основной программе прошёл по швейцарской системе в 7 раундов. Первые четыре спортсмена сыграли в полуфиналах, затем состоялся финал. Спортсмены занявшие 5-8 место сыграли между собой для определения участников в World Mind Games-2017. Контроль времени — 45 минут + 30 секунд за ход. В программе рапид (быстрые шашки) контроль времени 20 минут + 5 секунд на ход.

Квоты 
К участию приглашались все прежние чемпионы мира, призёры последнего чемпионата по бразильской версии (2008 года), по три шашиста от каждой страны, а также один представитель Бразилии как организатора и один представитель Бразилии — место спонсоров.

Основная программа

Первый этап 

 Розыгрыш 6-10 места

Полуфинал 
 За 1-4 место
Александр Георгиев — Александр Шварцман 1—1

Мартин Долфинг — Александр Кандауров 2—0

 За 5-8 место
Матеуш Ничипорук — Василий Пикиняр 1—1

Lucas Massola — Михал Яницкий 1—1

Финал 
 За 1-4 место
Мартин Долфинг — Александр Георгиев 0—2

Александр Шварцман — Александр Кандауров 2—0

 За 5-8 место
Михал Яницкий — Василий Пикиняр 2—0

Матеуш Ничипорук — Lucas Massola 1—1

Итоговое положение

Рапид

Ссылки 
 Сайт чемпионата

Чемпионаты мира в Бразилии
2016 год в шашках
Чемпионаты мира по бразильским шашкам
Международные соревнования по шашкам в Бразилии
Международные спортивные соревнования в Сан-Паулу
Сентябрь 2016 года
Спорт в Бразилии в 2016 году